Біджа — насіння, використовується як метафора походження.
 Біджа (мова) — мова жителів архіпелагу Біжаґош.
 Біджа (річка) — притока Єнісею, протікає біля Підкунинських гір в Усть-Абаканському районі, Республіки Хакасія, рф.